Aferesi – in linguistica, caduta di una vocale o di una sillaba all'inizio di parola
 Aferesi – in medicina, tecnica per rimuovere dal sangue una o più delle sue componenti